Эрмитова интерполяция - метод полиномиальной интерполяции, названный в честь французского математика Шарля Эрмита. Многочлены Эрмита тесно связаны с многочленами Ньютона.

В отличие от интерполяции Ньютона, эрмитова интерполяция строит многочлен, значения которого в выбранных точках совпадают со значениями исходной функции в этих точках, и все производные многочлена вплоть до некоторого порядка m в данных точках совпадают со значениями производных функции. Это означает, что n(m + 1) величин

должны быть известны, тогда как для ньютоновской интерполяции необходимы только первые n значений. Полученный многочлен может иметь степень не более, чем n(m + 1) − 1, максимальная степень многочлена Ньютона же равна n − 1. (В общем случае m не обязательно должно быть фиксировано, то есть в одних точках может быть известно значение большего количества производных, чем в других. В этом случае многочлен будет иметь степень N − 1, где N - число известных значений.)

Использование

Простой случай 
При использовании разделенных разностей для вычисления многочлена Эрмита, первым шагом является копирование каждой точки m раз. (Здесь мы рассмотрим простой случай, когда для всех точек .) Поэтому, дана  точка , и значения  и  функции f, которую мы хотим интерполировать. Определим новый набор данных

такой, что

Теперь определим таблицу разделенных разностей для точек . Однако, для некоторых разделенных разностей

что есть неопределенность!
В этом случае заменим эту разделенную разность значением , а другие вычислим обычным способом.

Общий случай 
В общем случае полагаем, что в данных точках  известны производные функции f до порядка k включительно. Тогда набор данных  содержит k копий . При создании таблицы разделенных разностей при  одинаковые значения будут вычислены как

.

Например,

и так далее.

Пример 
Рассмотрим функцию . Вычислив значения функции и её первых двух производных в точках , получим следующие данные:
{| class="wikitable" style="text-align: center; padding: 1em;"
|-
| x  || ƒ(x) || ƒ'(x)  || ƒ''(x)
|-
| −1 ||  2   ||  −8     || 56
|-
| 0  ||  1   ||  0     || 0
|-
| 1  ||  2   ||  8    || 56
|}

Так как мы работаем с двумя производными, строим множество . Таблица разделенных разностей тогда имеет вид:

и получаем многочлен

взятием коэффициентов диагонали таблицы разделенных разностей, и умножением коэффициента с номером k на , как при получении многочлена Ньютона.

Погрешность эрмитовой интерполяции 
Назовем найденный многочлен H и исходную функцию f. Для точек , функция ошибки определяется как
,
где c неизвестная из диапазона , K - общее число данных значений плюс один, а  - число производных, известных в каждой точке , плюс один.

См. также
 Интерполяционные формулы Ньютона